Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2009 rassemble 21 équipes qui s'affrontent pour accéder à la division élite du baseball français.

Ce sont les Marlins de Compiègne qui s'imposent face à Bois-Guillaume (leur  consécutive en finale) et décrochent la montée en Élite.

Déroulement 
La saison régulière se déroule sur 12 journées, soit 24 matches par équipe, du  au . Les quatre premiers de chaque poule sont répartis en deux poules de play-off, et jouent chacun l'un contre l'autre, du  au . Les deux premiers de ces poules 1 et 2 s'affrontent en demi-finales puis finales pour une place en élite les 11, 17 et .

Pendant ce temps, les équipes classées 5 à 7 participent à deux poules de play-down dont les deux derniers sont relégués en régionale (division honneur).

Les clubs de l'édition 2009 
Cette année exit Montigny qui en découdra en élite. Retour du PUC, qui en descend lui. Boé-Bon-Encontre et Valenciennes, respectivement champion et vice-champion de Nationale 2, joueront donc en Nationale 1 pour cette saison 2009.

Les 21 clubs sont répartis de la sorte:

 Poule C

Saison régulière 
(les équipes qui jouent à domicile sont nommées en premier)

Matchs de poule

Poule A

Poule B

Poule C

Classements

Poule A

Poule B 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

* Les matchs entre Dunkerque et Cherbourg ont été annulés, leur issue ne changeant rien au classement définitif de la saison régulière.

Poule C 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Play-off élite

Équipes 
Les 4 premiers de poule de la saison régulière sont qualifiés pour les play-off et répartis en deux poules de la sorte:

Poule PO 1 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, PM : points marqués, PC : points concédés, % : pourcentage de victoire.

Poule PO 2 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, PM : points marqués, PC : points concédés, % : pourcentage de victoire.

Demi-finales et finale 
Les deux premiers des poules de play-off s'affrontent en demi-finales croisées au meilleur de trois matchs de 7 manches les 10 et .

La finale se joue elle aussi au meilleur des trois rencontres en terrain neutre à la Plaine des Jeux Colette Besson de La Rochelle les 24 et . Le champion de France de N1 2009, Compiègne, monte en élite en 2010.

Play-down régionale

Équipes 
Les 3 derniers de poule de la saison régulière sont reversés en play-down et répartis en deux poules de la sorte:

* Les Pirates de Béziers sont "forfait général" pour toute la saison 2008/2009 et donc rétrogradés directement en régionale.

Poule PD 1 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, PM : points marqués, PC : points concédés, % : pourcentage de victoire.

Poule PD 2 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, PM : points marqués, PC : points concédés, % : pourcentage de victoire.

Relégation 
Béziers, forfait général pour la saison, est relégué automatiquement en régional.

L'autre relégué est le perdant du match de barrage (9 manches) entre les deux  des poules de play-down, Thiais, défait 13-11 par la réserve de Savigny le  à domicile.

Notes et références

Liens externes 
 Site de la Fédération française de baseball
 Pierrotbaseball, le site qui rassemble tous les résultats des championnats N1 et N2 de baseball français

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball M2